Walser – popolazione di lingua tedesca che risiede alla testata delle valli intorno al massiccio del Monte Rosa
 Lingua walser – variante del dialetto tedesco alemanno
 Museo Walser – Ecomuseo della Valsesia
 Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys – comunità montana che unisce 4 comuni della Valle del Lys (o Valle di Gressoney)
 Casa walser – casa rurale antica costruita in pietra e legno

Persone 
 Robert Walser (1878-1956) – poeta e scrittore svizzero di lingua tedesca.
 Karl Walser (1877-1943) – pittore e scenografo svizzero.